John Lewis Gaddis (1941-), historien américain ;
 Ray Gaddis (1990-), footballeur américain ;
 Vincent Gaddis (1913-1997), auteur américain ;
 William Gaddis (1922-1998), romancier américain.